Новопа́вловка — посёлок городского типа в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края России. Административный центр городского поселения «Новопавловское».

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» пгт включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

География 
Посёлок находится в 45 км к востоку от города Петровск-Забайкальского, на правом берегу реки Хилок.

История 
Село Ново-Павловское образовано семейскими в 1868 году. С 1906 года разрабатывается Тарбагатайское месторождение бурого угля. Добыча велась полукустарным способом предприятием купца А. Х. Тетюкова.

Статус посёлка городского типа — с 26 декабря 1938 года.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеются средняя и музыкальная школы, ДЮСШ, три детских сада, Центр досуга и творчества, взрослая и детская библиотеки, краеведческий музей, больница.

Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. Добыча угля, деревоперерабатывающее предприятие «Рассвет», созданное на базе леспромхоза.

Разное 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

Литература 
 Куликов Б. С., Балабанов В. Ф. О происхождении названий и времени основания городов и посёлков в Читинской области// Забайкальский краеведческий ежегодник. — Чита, 1967. — № 1.
 Ведмидь А. П. Забайкальская железная дорога: Опыт справочного словаря. — Чита, 2000.

Примечания

Ссылки 
 .
 

Посёлки городского типа Забайкальского края
Населённые пункты Петровск-Забайкальского района